Sears, Roebuck and Company (), более известная как Sears — американская компания, управляющая несколькими международными сетями розничной торговли.

История 
Компания Sears была основана  и  в конце XIX века. Новацией компании было то, что она поставляла товары по почте, заказанные конечными покупателями по почтовым каталогам. На тот момент компания специализировалась на торговле гражданским стрелковым оружием, в особенности револьверами Кольта.

Начав с этой деятельности, к середине XX века компания стала крупнейшим розничным торговцем США, а её каталоги получили всемирную известность. Компания упоминается во многих известных литературных произведениях. После Второй мировой войны клиентура компании значительно сузилась в результате конкуренции, а также изменений в демографии — её крупные магазины были расположены в сельской местности и в центральной части городов, тогда как население в основном перемещалось в пригороды. Со временем их каталоги были сильно сокращены.

В 1955 году отдел компании по социальному взаимодействию разместил объявление в газете, предлагающее детям позвонить Санта-Клаусу. В номере телефона, оставленном в объявлении, содержалась ошибка, и дети, звоня Санта-Клаусу, попадали в центр Воздушно-космической обороны США. Чтобы не расстраивать детей, военные сообщали вымышленные координаты местоположения Санта-Клауса. Так зародилась рождественская программа NORAD Tracks Santa.

В начале 2005 года в результате слияния с торговой сетью Kmart была образована холдинговая компания Sears Holdings с сохранением торговых сетей Sears и Kmart под прежними наименованиями.

15 октября 2018 года начала процедуру банкротства.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Avenue Queue: One long wait inspired career shift MIT News, 6 февраля 2008
 Information about Sears, Roebuck and Co.
 Official website of the Original Sears Tower
 Sears, Roebuck and Co. Official Website
 The Official History of Sears, Roebuck and Co.

Торговые сети США
Исчезли в 2019 году